Warmbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Warmbach (Rheinfelden), Ortsteil von Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Warmbach (Klemmbach), linker Zufluss des Klemmbachs in Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Warmbach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins in Warmbach, Stadt Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg; Namensabschnittsfolge Holzmattenbach → Hagenbach → Großbach → Warmbach
 Warmbach, zwei rechte Zuflüsse der Wilden Weißeritz in Rehefeld-Zaunhaus (Altenberg), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Großer Warmbach, an der deutsch-tschechischen Grenze
 Kleiner Warmbach
 Warmbach (Villach) oder Warmer Bach, linker Zufluss der Gail bei der Statutarstadt Villach, Kärnten

Siehe auch:
 Warmebach